est une expression anglaise signifiant « le garde ». Elle peut faire référence à :

  : Police maritime, série télévisée canadienne diffusée entre le  et le  sur  ;
 , titre original de L'Irlandais, film irlandais de John Michael McDonagh sorti en 2011 ;
 , film américain de Peter Sattler sorti en 2014.